Герцог де Ришельё () — герцогский титул в звании пэра Франции. Титул был создан 26 ноября 1629 году для кардинала Армана Жана дю Плесси де Ришельё который, будучи священнослужителем, не имел никаких наследников по прямой мужской линии, чтобы передать в наследство данный титул. Титул вместо этого отошёл его внучатому племяннику, Арману-Жану де Виньеро, внуку его старшей сестры Франсуазы (1577—1615), которая вышла замуж за Рене де Виньеро, сеньёра Понкурле († 1625).

Арман-Жан де Виньеро добавил фамилию кардинала дю Плесси к своей собственной, взял герб кардинала (d'argent à trois chevrons de gueules «sans meslange d'aulcunes autres») и получил титул герцога Ришельё и пэра Франции письмом-патентом в 1657 году.

Два новых обратных перехода имущественных прав к наследнику первоначального собственника титула произошли в 1822 году и в 1879 году. Сам Арман Эммануэль дю Плесси, герцог де Ришельё умер, не оставив наследника, но он добился разрешения передать титула герцога де Ришельё сыну своей единокровной сестры Симплиции, дочери Антуана-Пьера де Ла Шапель де Сен-Жан де Жюмильяка, с обратным переходом имущественных прав к потомкам своего младшего брата, если он сам умрёт без наследника. Смысл всего вышеизложенного в том, что в действительности титул перешёл к его племяннику.

Титул угас в 1952 году с сыном 7-го герцога де Ришельё и Алисы Хейн (1858—1925). Алиса овдовела в 1880 году и вступила в повторный брак с князем Монако Альбером I в 1889 году.

Список герцогов де Ришельё 
1629—1642: Жан Арман дю Плесси де Ришельё (1585—1642), кардинал, 1-й герцог Ришельё, первый министр Людовика XIII.
1657—1715: Арман-Жан де Виньеро дю Плесси (1629—1715), 2-й герцог Ришельё, внучатый племянник предыдущего.
1715—1788: Луи Франсуа Арман де Виньеро дю Плесси (1696—1788), 3-й герцог Ришельё, маршал Франции, сын предыдущего.
1788—1791: Луи Антуан Софи де Виньеро дю Плесси  (1736—1791), 4-й герцог Ришельё, сын предыдущего.
1791—1822: Арман Эммануэль де Виньеро дю Плесси (1766—1822), 5-й герцог Ришельё, премьер-министр и министр иностранных дел Франции, градоначальник Одессы и генерал-губернатор Новороссийского края, сын предыдущего.
1822—1879: Арман Франсуа Одет де Ла Шапель де Сен-Жан де Жюмильяк (1804—1879), 6-й герцог Ришельё, племянник предыдущего.
1879—1880: Мари Одет Ришар Арман де Ла Шапель де Сен-Жан де Жюмильяк (1847—1880), 7-й герцог Ришельё, племянник предыдущего.
1880—1952: Мари Одет Жан Арман де Ла Шапель де Сен-Жан де Жюмильяк (1875—1952), 8-й и последний герцог Ришельё, сын предыдущего.

Герцоги Франции